Agarista är ett släkte av fjärilar. Agarista ingår i familjen nattflyn.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Agarista